«О бесконечности» () — художественный фильм 2019 года шведского режиссёра Роя Андерссона, удостоенный награды Венецианского кинофестиваля «Серебряный лев».

Сюжет 
Фильм представляет собой сборник киноновелл, объединённый рассказчицей и одним сквозным персонажем — священником, которому каждую ночь снится, будто он волочит по улицам современного шведского города огромный крест.

Производство и релиз 
Рой Андерссон работал над картиной в течение пяти лет. Премьера фильма состоялась на 76-м Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года, а в мае 2020 года он вышел на ряде онлайн-сервисов.

Реакция 
Фильм получил «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале. Критик Антон Долин назвал картину «самой воздушной и трогательной» из всех, которые снял Андерссон.

Примечания 

Фильмы Роя Андерссона
Фильмы Швеции 2019 года
Фильмы Германии 2019 года
Фильмы Норвегии 2019 года
Фильмы-драмы Швеции
Фильмы на шведском языке